Сфенофілові (Sphenophyllaceae) — родина класу Sphenophyllopsida. Включає кілька родів, головним з яких є Клинолист (Sphenophyllum), який був поширений у палеозої — від верхнього девону до початку тріасу. Найбільш відомим представником є клинолист клинолистий (Sphenophyllaceae cuneifolium). Клинолисти були невеличкими трав'янистими рослинами, яким були притаманні тонкі ребристі моноподіальні стебла, які були почленовані на вузли та міжвузля. Більшість клинолистих були рівноспоровими. Спорангієносці були зібрані в стробіли різномантної будови. Довжина пагонів не первищувала кілька метрів, при діаметрі 0,1-0,5 см. Вважають, що клинолисти — назмені рослини, що росли у вологих-болотистих лісах.

Філогенія

Примітки

Посилання 

University of California Museum of Paleontology  
A.R. Smith, K. M. Pryer, E. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider, P.G. Wolf, 2006: A classification for extant ferns. Taxon. 55 (3), 2006, blz. 705–731.   

Хвощеподібні
Вимерлі порядки рослин
Викопні рослини